Петербурго-Вологодская железная дорога — железная дорога на северо-западе России, соединяющая Петербург и Вологду. Построена на средства государственной казны Российской Империи в 1902—1905 годах, протяжённость 575 вёрст (599 км). В настоящее время входит в состав РЖД. Участок Обухово — Нелазское принадлежит Октябрьской железной дороге, участок Кошта — Вологда — Северной железной дороге (региональные подразделения РЖД). От узловой станции Волховстрой поезда также направляются на Петрозаводск и Мурманск.

Традиционно пассажирские и пригородные поезда из Петербурга (Ленинграда) отправлялись в сторону Вологды и Мурманска с Московского вокзала. Московское и вологодское направление идут от центра города совместно до станции станции Обухово, где разделяются в рамках Санкт-Петербургского железнодорожного узла. «Вологодское» (до Бабаево) и «петрозаводское» (до Свири) направления петербургских пригородных перевозок принято именовать Волховстроевским направлением. В 2003 году был введён в строй Ладожский вокзал, и часть поездов стала отправляться оттуда, выезжая на «основную вологодскую линию» на станции Горы.

История 

Направление дороги от Санкт-Петербурга через Обухово — Мгу —  Званку — Тихвин — Бабаево — Череповец на Вологду и далее на Вятку с ветвью от Буя до станции Данилов было высочайше утверждено в 1901 году. Временное движение поездов открыто в сентябре 1905 года. В 1905 году объединена с Вологдо-Вятской железной дорогой в Северную железную дорогу, а в 1906 году с Московско-Ярославско-Архангельской — в Северные железные дороги.

Отдельные участки в разные годы были в управлении Мурманской железной дороги и Кировской железной дороги. Путь от Буя до Кирова вошёл в состав северного направления Транссиба.

В 1942—1943 гг. участки вологодской линии использовались для снабжения блокадного Ленинграда по Дороге Жизни (ветка Войбокало—Кобона—Коса). В 1943—1944 гг. действовала Дорога Победы Поляны—Шлиссельбург с низководным мостом через Неву.

Во 2-й половине XX в. дорога постепенно электрифицировалась, последний неэлектрифицированный участок Волховстрой-1 — Кошта был электрифицирован в 1998—2001 гг.

В начале XXI в. в Петербурге проводится реорганизация и модернизация устаревших советских схем железнодорожного движения, в связи с чем к 2002 году была существенно укрупнена находящаяся на вологодском ходу грузовая станция Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. В её состав была включена узловая станция Обухово, она стала третьей размеру в стране. В результате реформ пассажирского движения в 2003 году заработал спроектированный по новым технологиям Ладожский вокзал, поезда от которого пошли в сторону Вологды и Мурманска через Кузьминский железнодорожный мост.

Современность 
В настоящее время дорога Петербург-Вологда двухпутная и электрифицированная на всём протяжении. Станция Бабаево является станцией стыкования родов тяги (постоянный ток 3 кВ в направлении Санкт-Петербурга, переменный ток 25 кВ в направлении Череповца), она была существенно расширена в 2000-е года.

На всем протяжении дороги интенсивное грузовое движение, связанное с обслуживанием петербургского и мурманского портов, нового порта Усть-Луга, череповецкого завода «Северсталь», разгрузкой от грузового движения петербурго-московского направления.

На участке от Петербурга до Бабаево курсируют регулярные пригородные поезда, отправляющиеся с Московского и Ладожского вокзалов Петербурга. В совокупности с маршрутами до Невдубстроя, Пестово, Лодейного Поля и Свири эти маршруты называются Волховстроевским направлением Октябрьской железной дороги.

Пригородное сообщение также имеется в Волхове, Череповце, Вологде.

Схемы участков

Станции

Мосты и путепроводы 
 Путепровод над путями Николаевской ж. д. на перегоне Обухово — Рыбацкое.
 Мосты через реки Ижору и Большую Ижорку
 Мост через р. Тосну
 Мост через р. Мгу. Средний пролёт 33,5 м.
 Мост через р. Волхов (114-я верста). Инж. Проскуряков Л. Д. Пятипролётный: 21,3 + 95,9 + 127,8 + 95,9 + 21,3 м.
 Мост через р. Суду.
 Мост через р. Шексну (508 км). Трёхпролётный: 33,5 + 129,5 + 33,5 м. Реконструирован в 2003 г.
 Путепровод над путями линии Ярославль-Архангельск (574 верста). Пролёт 15,0 сажен.

Происшествия 
 Инцидент с поездом № 1908

Источники 
 Докладная записка делегатов Петербургской городской думы о необходимости немедленного производства изысканий по участку Петербурго-Уральской железной дороги от Петербурга до Вологды. СПб. 1895 г.
 Сооружение С.Петербурго-Вологодской жел. дороги. Альбом чертежей типовых и исполнительных. 1902—1905. СПб. 1906 г.
 Производство работ, надвижка и испытание моста через р. Волхов отверстием 176 сажен на 114 версте. СПб.: «Товарищество художественной печати». 1906 г.
 Отчет по постройке С.-Петербурго-Вологодской железной дороги. 1902—1905 гг. СПб. 1908 г.
 Архитектура отечественных мостов. Пунин А. Л. Л.: «Стройиздат». 1982 г. Стр. 76, 77.
 История железнодорожного транспорта России. Том 1. Санкт-Петербург. 1994 г. Стр. 161—162.
 Сяков Ю. А. Волховстрой: годы и люди. Волхов. 1996 г.
 Северная магистраль. 23 сентября 2005 г. № 37. Лозюк В., Комиссарова Л. «На пороге юбилея».
 Создание Великого Сибирского пути. Том 2. «Евросиб». 2005 г. 1. С. -Петербурго-вологодская железная дорога. 2. Железная дорога Вологда-Вятка.

Архивные 
 РГИА, ф. 446, оп. 27, д. 3. Доклад № 135. 6 сентября 1873 г. «О разрешении Блинову и Щицинскому произвести изыскания для железной дороги от соединения рек Суды и Шексны до С.-Петербурга».
 РГИА, ф. 446, оп. 31, д. 3. Доклад № 200 1 сентября 1901 г. «С представлением Высочайших указов на отчуждение земель для ж. д. линий СПБ — Вятка, с ветвью Буй — Данилов и Бологое — Седлец».
РГИА, ф. 353, оп. 1, дд. 1—1361. 1901—1916 гг.
 РГИА, ф. 353, оп. 2, дд. 1—169. 1901—1917 гг. Управление по постройке Петербурго-Вологодской железной дороги Управления по сооружению железных дорог МПС.

Примечания 

Октябрьская железная дорога
История Северной железной дороги
Железные дороги Российской империи